Карпу́линг ( «автомобиль» +  «объединение») или райдше́ринг ( «поездка» +  «делиться») — совместное использование частного автомобиля с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков. При этом расходы на топливо распределяются пропорционально и выбирается оптимальный для всех участников поездки маршрут без значительных отклонений от основного маршрута водителя (владельца автомобиля), в отличие от такси, при использовании которого расходы оплачивает пассажир, а направление поездки не ограничивается водителем, и автостопа, где по факту платит только водитель, который следует строго по своему маршруту. Теоретически при райдшеринге возможно передавать управление автомобилем одному из пассажиров, но на практике это применяется достаточно редко.

В зависимости от способа планирования совместной поездки выделяют следующие виды карпулинга:
 Классический — как правило, длительная (от 100 км) поездка, планируется заблаговременно (от 1 дня до нескольких месяцев).
 Динамический — перемещение в городском пространстве на незначительные расстояния (1—100 км) при наличии альтернатив (на собственном авто, общественным транспортом, на такси, велосипеде или пешком).
 Регулярный — участники, маршрут и расписание поездки постоянны.

История

Карпулинг как массовое явление впервые появился в США во время Второй мировой войны, когда топливо стало дефицитным ресурсом. Один из самых известных плакатов того времени заявлял: «Если ты едешь один, то везешь с собой Гитлера. Присоединяйся к каршеринг клубу!». 

Затем интерес к карпулингу вырос в США в 1970-е, в связи с ростом цен на бензин в результате нефтяного кризиса 1973 года. В Европе карпулинг модным не был, так как система общественного транспорта там была развита гораздо лучше, чем в США.

Кроме того, из-за быстрого роста городов и количества автомобилей, обострилась проблема дорожных заторов. Как один из методов борьбы с пробками в США стали появляться специальные выделенные полосы для автомобилей с двумя и более пассажирами — полосы высокой загруженности. Так для карпулинга появился еще один стимул — экономия времени. 

Карпулинг стал особенно популярным в 2000-е годы с развитием интернета и мобильных технологий, облегчивших поиск попутчиков.

Преимущества и недостатки 
Карпулинг позволяет использовать свободные места частных легковых автомобилей, что снижает суммарное потребление топлива и транспортные расходы участников поездки. Кроме того, регулярное использование совместных поездок гарантированно снижает трафик, помогает разгрузить дороги в часы пик и уменьшает пагубное воздействие автомобильных выбросов на окружающую среду. Пассажиры и водители могут использовать карпулинг как единожды, так и регулярно.

Сервис особенно эффективен в районах, слабо охваченных системой общественного транспорта.

Одним из возможных недостатков может быть экономический ущерб, причиняемый автомобильной промышленности, поэтому частные и государственные таксомоторные компании выступают противниками данного сервиса. Некоторые автомобильные концерны, в частности, Даймлер, благосклонно относятся к карпулингу.

 Преимущества
 Экономия расходов на топливо, ремонт, парковку и сборы.
 Уменьшение дорожных заторов, при объединении автолюбителей-попутчиков в одной машине.
 Уменьшаются выбросы вредных газов, что может уменьшать глобальное потепление.
 Пассажирам удаётся избежать стресса и нагрузки вождения. Чередуясь по дням, участники карпулинга могут по очереди брать на себя роль водителя.
 Совместные поездки помогают заводить новые знакомства. В современном обществе, ориентированном на индивидуализм и независимость каждого, такая возможность может быть очень ценной.
 Некоторые муниципалитеты (например, в США) пускают автомобили с пассажирами на маршрутные полосы. Некоторые компании предоставляют специальные места парковки, а кроме того, с точки зрения коллектива, найти место для одной машины легче, чем для всех машин участников.
 В ближайшее время «динамический поиск» () позволит очень быстро находить себе попутчиков.

 Недостатки
 Водители отвечают за задержку в случае аварии с участием их автомобиля.
 Водителям иногда приходится заезжать за пассажирами, а значит, и удлинять своё время в дороге.
 Властям города организовать и поддерживать карпулинг бывает непросто.
 Риск оказаться с попутчиком с преступными намерениями.
 Распространённый в бывшем СССР способ эксплуатации карпулов: пассажир приходит на точку сбора, а вместо легкового автомобиля, на который он подписывался, за ним заезжает маршрутка. Обычных автолюбителей-карпулеров, которые могли бы стать конкурентами маршрутке, маршрутчики бронируют через подставные аккаунты.

Потенциальный рынок 
Согласно исследованию, проведенному в Калифорнийском университете Беркли в 2010 году, около 20 % респондентов готовы использовать райдшеринг, по крайней мере, один раз в неделю. Кроме того, карпулинг пользуется бо́льшим спросом у тех, кто ежедневно передвигается в одном и том же направлении (30 %), чем у тех, кто совершают случайные поездки. Основными препятствиями, замедляющими развитие карпулинга, являются короткие поездки и увеличение времени, проводимого в пути.

Внедрение сервиса 
Использование данного способа передвижения стало возможным благодаря достижениям техники:
 GPS-устройства для определения маршрута водителя и организации совместной поездки.
 Смартфоны, позволяющие пользователям услуги сделать запрос на поездку, независимо от места нахождения.
 Социальные сети, делающие услугу прозрачной и повышающие уровень доверия между водителем и пассажиром.

Первые проекты, напоминающие карпулинг, появились в 1990-х годах, но сразу же встретили на своем пути такие препятствия, как необходимость развития сообщества пользователей и удобного способа взаимодействия друг с другом. Постепенно телефоны, посредством которых организовывались поездки, были заменены интернетом, электронной почтой и смартфонами, а крупные компании разработали специальные сообщества для пользователей. По состоянию на 2006, такси подобного рода оказывало негативное влияние на автомобильную промышленность.

Организовать и поддерживать карпулинг бывает непросто. Власти города способны помочь автовладельцам, организуя специальные места для остановок попутчиков, как это сделано в Вашингтоне. Правительство Москвы одобрило такие остановки на территории города. В США — вокруг станций метро и крупных автобусных остановок размещены таблички с указаниями направлений для совместной поездки. Также организуются выделенные, для водителей с пассажирами, карпул-полосы движения.

В середине 2010-х годов карпулинг все ещё находится в своей начальной стадии развития. Несмотря на то, что многие успешные пилотные проекты уже реализованы, ни одна компания, занимающаяся карпулингом, не обслуживает сколько-нибудь значительного числа пользователей.

Сетевой сервис 
В 2011 году два райдшеринг-проекта, реализованных в Норвегии, получили государственную поддержку в виде денежных средств от Transnova. По одному из проектов в Бергене, услугой райдшеринга за день воспользовался 31 пассажир. В период с 30 июня по 15 сентября, в роли водителей и пассажиров побывало тридцать девять человек. В качестве телефонных приложений использовались Avego Driver и HentMEG.no.

Прототип приложения был разработан для Министерства транспорта Норвегии. Другой пилотный проект принадлежит компании Sharepool.

Во Франции райдшеринг обеспечивается за счет BlaBlaCar, которая фокусируется на междугородних совместных поездках.

См. также 
 Каршеринг
 Автостоп
 Такси
 Устойчивый транспорт
 BlaBlaCar
 BeepCar

Примечания

Ссылки 
 Федеральный Закон Российской Федерации № 69-ФЗ от 21 апреля 2011 г.
 Конференция Ecosummit (ECO11) — Раздел «Молодые будущие мобильные лидеры»
 Совместное использование автомобиля для проезда
 Растущие цены на бензин не заставят американцев пересесть из личных автомобилей в «кар-пулы»

Вождение
Экономика совместного потребления